Pedrad ist der Familienname folgender Personen:
 Nasim Pedrad (* 1981), iranisch-US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin
 Nina Pedrad, iranisch-US-amerikanische Drehbuchautorin, Fernsehproduzentin und Schauspielerin